Os tali secundarium is een alternatieve naam voor twee accessoire voetwortelbeenderen:
Os subtibiale
Os supratalare